Supermedia Sp. z o.o. – polska spółka z siedzibą w Warszawie, należąca do Grupy ZPR. Dostawca dostępu do światłowodowego, szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej i telefonii cyfrowej oraz kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i ICT klasy Enterprise.

Spółka powstała w 1997 roku w Warszawie. Od początku swojego funkcjonowania Supermedia specjalizowała się w dostarczaniu usług dostępu do Internetu w oparciu o własną sieć światłowodową oraz radiową. W ofercie znajdowały się także usługi hostingu, szkoleniowe z aplikacji biurowych i aplikacji DTP, tworzenie aplikacji oraz stron internetowych.

W 2021 roku światłowodowa sieć Supermedia osiągnęła długość ponad 1500km i jest dostępna na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości (m.in.: Ząbek, Marek) dla klientów indywidualnych oraz na terenie całej Polski dla klientów biznesowych.

We wrześniu 2010 uruchomiona została telewizja analogowa i sieć przesyłowa HFC.

W maju 2011 uruchomiona została telewizja cyfrowa DVB-C.

W 2017 uruchomiona została telewizja IPTV wraz z platformą multimedialną oferującą usługi nPVR, catchup, replay oraz telewizję mobilną.

Supermedia dysponuje własnym centrum danych zlokalizowanym na prawobrzeżnej stronie Warszawy, wraz z tym także usługi kolokacji, wirtualnej kolokacji oraz administracji systemami.

Przypisy 

Telekomunikacja
Telewizja w Polsce